Альтёттинг:

 Альтёттинг — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Альтёттинг — район в Германии. Центр района — город Альтёттинг. Район входит в землю Бавария.